Australian Open 2006 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 16–29 ianuarie 2006. A fost a 94-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură. Turneul a făcut parte din circuitul masculin ATP World Tour 2006 și din circuitul feminin WTA Tour 2006. Câștigătorii au primit câte două mii de puncte ATP sau WTA.

Marat Safin nu și-a putut apăra titlul din 2005, din cauza unei accidentări suferite la sfârșitul anului 2005. Roger Federer a câștigat al doilea titlu la Australian Open, învingându-l în finală pe Marcos Baghdatis în patru seturi. Pentru Federer a fost al șaptelea titlu major în general. Baghdatis a devenit primul cipriot care a ajuns la o finală majoră.

Serena Williams nu a reușit să-și apere titlul din 2005, pierzând în runda a treia împotriva Danielei Hantuchová. Amélie Mauresmo a câștigat primul ei titlu la Australian Open, învingând-o în finală pe campioana din 2004, Justine Henin; Henin-Hardenne a fost forțată să se retragă la 1–6, 0–2 din cauza unor crampe stomacale. 

În acest turneu, de trei ori campioană la Australian Open, Martina Hingis, și-a făcut prima ei apariție importantă de la US Open din 2002, după o absență de trei ani din turneu. A marcat prima apariție majoră pe tabloul principal pentru viitorul nr. 1 mondial și de două ori campioană la Australian Open, Victoria Azarenka.

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Note

Legături externe
 Australian Open official website

2006
2006 în tenis